Friedrich von Kalitsch ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Kalitsch (Politiker) (1786–1870), deutscher Kammerherr und Politiker, MdL Anhalt
 Friedrich von Kalitsch (Forstmann) (1858–1938), deutscher Forstmann